Даг-Кесаман () — село в Даг-Кесаманском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана. Самый крупный населенный пункт в Акстафинском районе после райцентра.

Этимология 
Название происходит от одного из родов племени казахлы Кесаман. Слово Даг, означающее гора, было добавлено к названию для отличения от другого одноименного села, находящегося вдали (Кырах Кесаман).

История 
Село Даг-Кесаман в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Даг-Кесаманскому сельскому обществу Казахского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Казах Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Даг-Кесаман входило в Дагкесаманский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Даг-Кесаманского административно-территориального округа был учрежден Даг-Кесаманский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Даг-Кесаман расположен на берегу реки Акстафачай.

Село находится в 6 км от райцентра Акстафа и в 450 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Казах.

На данный момент территория села практически слилась с чертой центра соседнего района — города Казах.

Село находится на высоте 382 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе проживало 1428 человек, все — азербайджанцы, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты.

Население преимущественно занимается виноградарством и животноводством.

Известные уроженцы 
В селе Даг-Кесаман родились: Мусеиб Аллахвердиев — Герой Советского Союза; Ариф Кадымалиев — Национальный Герой Азербайджана; Микаил Киясбеков — советский военный лётчик, полковник; Саялы Косаева — одна из первых в Азербайджане женщин-революционерок; Сулейман Татлиев — председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР (1985—1989); 5 героев Социалистического Труда: Гюрю Алиискендерова; Мамед Керимов; Махмуд Эфендиев; Мустафа Эфендиев; Фатма Юсубова.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +13,9 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались виноградарский совхоз, винный цех, полная и восьмилетняя школы, СПТУ, 3 библиотеки, киноустановка, детский сад, дом культуры, АТС, отдел связи.

В селе расположены почтовое отделение, 2 полных средних школы, 2 библиотеки, дом культуры, 2 детских ясли-сада, АТС, врачебный пункт, станция скорой помощи, две мечети, кафе и автозаправочная станция.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района